Okręty US Navy o nazwie USS  "Avenger":
 Pierwszy "Avenger" był bocznokołowym taranowcem przekazanym z Armii Amerykańskiej do Marynarki w 1863 i wycofanym ze służby i sprzedanym w 1865.
 Drugi "Avenger" (SP-2646) był jachtem o napędzie śrubowym, wypożyczonym i włączonym do służby w Marynarce w maju 1918 i wycofanym do cywila w grudniu.
 Trzeci "Avenger" (MCM-1) był okrętem głównym okrętów zwalczania min typu Avenger, zwodowanym w 1985 i będącym nadal w służbie w 2005 roku.

Zobacz też 
 USS "Avenge"
 HMS "Avenger"

Avenger